

Geografia
 Gavião, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
 Gavião, municipio del distretto portoghese di Portalegre

Altro
 Gavião Parkatêjê, gruppo etnico del Brasile
 Gavião Pykopjê, gruppo etnico del Brasile